Берлевог:

 Берлевог — муниципалитет (коммуна) в Норвегии, расположенный на северо-востоке фюльке Финнмарк.
 Берлевог — региональный аэропорт в коммуне Берлевог в губернии Финнмарк, Норвегия.